El término «The Thin Red Line» puede referirse a:

 «The Thin Red Line» (1986), álbum de Glass Tiger; o
 «The Thin Red Line» (1998), película dirigida por Terrence Malick.